APP ou app pode referir-se a:
 Área de Preservação Permanente
 Agnosticismo Permanente por Princípio - Redireciona para Agnosticismo Forte.
 Controle de aproximação, usada no tráfego aéreo e derivada do inglês approach control
 Aplicativo móvel (App)
 Proteína precursora de amiloide (APP)

Desambiguações de siglas